Sint-Willibrordusbeeld (Bakel)
 Sint-Willibrordusbeeld (Heiloo)
 Sint-Willibrordusbeeld (Oegstgeest)